Il existe plusieurs conflits désignés sous le nom de guerre de Restauration :
 guerre de Restauration ou guerre d'Acclamation, conflit entre le Portugal et l'Espagne de 1640 à 1668 qui se conclut par le retour du trône aux portugais ;
 guerre de Restauration, à Saint-Domingue de 1863 à 1865 (actuelle République dominicaine), après le rattachement en 1861 du pays à l’Empire colonial espagnol, qui se conclut par l'annulation de ce rattachement.

en:Restoration War
pt:Guerra da Restauração (desambiguação)